Nessus Attack Scripting Language, een formele taal die door het softwarepakket Nessus wordt gebruikt
North American Soccer League (1968–84), een Amerikaanse voetbalcompetitie van 1968 tot 1984 
North American Soccer League (2011), een Amerikaanse voetbalcompetitie vanaf 2011